Charlottenberg est un toponyme pouvant désigner :

Toponyme

Charlottenberg, ville de l'arrondissement de Rhin-Lahn en Rhénanie-Palatinat
Charlottenberg, lieu de Pfedelbach en Bade-Wurtemberg

Charlottenberg, ville d'Eda dans le Värmland
Charlottenberg, hameau de la ville de Sigtuna dans la région de Stockholm